Йолли:

 Иоганн Филипп Густав фон Йолли (1809 — 1884) — немецкий физик и математик.
 Людвиг фон Йолли (1843 — 1905) — немецкий юрист.
 Фридрих фон Йолли (1844 — 1904) — немецкий врач.
 Юлиус Август Исаак Йолли (1823 — 1891) — германский юрист и политик.
 Юлиус фон Йолли (1849 — 1932) — немецкий языковед и санскритолог.